Osoby o tym nazwisku:
 Bolesław Częścik – polski żołnierz podziemia
 Józef Częścik – polski wydawca, redaktor i pisarz
 Marian Częścik – polski dziennikarz, polityk, poseł na Sejm, oficer rezerwy